Bliss (с англ. Блаженство) — дебютный студийный альбом норвежской певицы Туне Дамли, выпущен 5 декабря 2005 года лейблом Eccentric Music, продюсером которого выступил Geir Sundstøl. Альбом поднялся в норвежском чарте альбомов до 14 -ой позиции.

Список композиций

Позиции в чартах

История релизов

Примечания

Дебютные альбомы 2005 года
Альбомы Туне Дамли